Salinas se poate referi la:
 orașul Salinas, Brazilia
 orașul Salinas, Ecuador